Waksberg ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadi Iossifowitsch Waksberg (1933–2011), russischer Publizist
 Raphael Bob-Waksberg (* 1984), US-amerikanischer Drehbuchautor, Fernsehproduzent und Synchronsprecher